El término factor X o factor-X puede referirse a:

 el factor de coagulación X, uno de las proteínas de la cascada de coagulación.
 Factor-X, grupo de superhéroes de las historietas de Márvel Cómics.
 X-Factor, un antiguo equipo heel de lucha libre profesional.
 The X Factor, franquicia internacional dedicada a la búsqueda de talentos musicales, y con este formato a:
 Factor X (Chile), versión de dicha franquicia en Chile.
 Factor X (Colombia), versión de dicha franquicia en Colombia.
 Factor X (España), versión de dicha franquicia en España.
El Factor X (Estados Unidos), versión de dicha franquicia en español en Estados Unidos.
 The X Factor, versiones en otros idiomas.

hu:The X Factor (egyértelműsítő lap)